Победителем турнира стал 32-летний Новак Джокович из Сербии, переигравший в финале австрийца Доминика Тима со счётом 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Для Новака это восьмая в карьере победа на этом турнире и 17-я в сумме на всех турнирах Большого шлема. По итогам турнира Джокович отобрал у Рафаэля Надаля первое место в мировом рейтинге. Ранее Джокович побеждал в Австралии в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 годах.

У Рафаэля Надаля была возможность стать первым теннисистом Открытой эры, выигравшим два «карьерных Больших шлема», при условии победы на турнире.

После победы в третьем круге Роджер Федерер стал первым в истории теннисистом, выигравшим 100 матчей на Australian Open, и первым же теннисистом, выигравшим более 100 матчей на двух турнирах Большого шлема (второй турнир − Уимблдон). В матче 1/4 финала против Тенниса Сандгрена Федерер отыграл 7 матчболов в четвёртом сете, в том числе три подряд на тай-брейке.

Доминик Тим вышел в свой третий в карьере финал на турнирах Большого шлема и третий раз уступил. В 2018 и 2019 годах он проигрывал финалы Открытого чемпионата Франции Рафаэлю Надалю.

Посев 

  Рафаэль Надаль (четвертьфинал)
  Новак Джокович (титул) 
  Роджер Федерер (полуфинал)
  Даниил Медведев (четвёртый круг)
  Доминик Тим (финал)
  Стефанос Циципас (третий круг)
  Александр Зверев (полуфинал)
  Маттео Берреттини (второй круг)
  Роберто Баутиста Агут (третий круг)
  Гаэль Монфис (четвёртый круг)
  Давид Гоффен (третий круг)
  Фабио Фоньини (четвёртый круг)
  Денис Шаповалов (первый круг)
  Диего Шварцман (четвёртый круг)
  Стэн Вавринка (четвертьфинал)
  Карен Хачанов (третий круг)
  Андрей Рублёв (четвёртый круг)
  Григор Димитров (второй круг)
  Джон Изнер (третий круг, отказ)
  Феликс Оже-Альяссим (первый круг)
  Бенуа Пер (второй круг)
  Гидо Пелья (третий круг)
  Ник Кирьос (четвёртый круг)
  Душан Лайович (третий круг)
  Борна Чорич (первый круг)
  Николоз Басилашвили (второй круг)
  Пабло Карреньо Буста (третий круг)
  Жо-Вильфрид Тсонга (первый круг, отказ)
  Тейлор Фриц (третий круг)
  Дэниел Эванс (второй круг)
  Хуберт Хуркач (второй круг)
  Милош Раонич (четвертьфинал)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Алекс Болт
  Джон-Патрик Смит
  Кристофер О'Коннел
  Тацума Ито
  Марк Полманс
  Эндрю Харрис
  Майкл Ммо
  Уго Гастон

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Деннис Новак
  Таллон Грикспур
  Кристофер Юбэнкс
  Эллиот Беншетри
  Марио Вилелья Мартинес
  Мохамед Сафват
  Илья Ивашко
  Квентин Гали
  Марко Трунгеллити
  Норберт Гомбош
  Даниэль Элахи Галан
  Педро Мартинес
  Макс Перселл
  Алехандро Табило
  Эрнест Гулбис
  Петер Гоёвчик

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8 

Открытый чемпионат Австралии по теннису
2020 год в теннисе
Январь 2020 года в Австралии